Anthony West est un nom porté notamment par :
  (1910-1988), écrivain irlandais ;
 Anthony West (1914-1987), écrivain anglais ;
 Anthony West (né en 1981), pilote de vitesse moto australien.